Las Arenas puede hacer referencia a:

Las Arenas (Cabrales): parroquia del concejo asturiano de Cabrales, en España.
Las Arenas (Guecho): barrio del municipio de Guecho (España).
Playa de las Arenas: Playa situada en dicho barrio.
Playa de las Arenas: Playa situada en Valencia.
 Las Arenas: una histórica plaza de toros de Barcelona (España).